Gūdūr kan syfta på följande platser:

Indien 

 Gūdūr (ort i Indien, Telangana), Nalgonda, 
 Gūdūr (ort i Indien, Andhra Pradesh), Nellore, 

Robotskapade Indienförgreningar